Champ Car-säsongen 2000 kördes över 20 deltävlingar. Mästare blev Marlboro Penskes Gil de Ferran.



Delsegrare

Homestead

Long Beach

Rio de Janeiro

Motegi

Nazareth

Milwaukee

Detroit

Portland

Cleveland

Toronto

Michigan 500

Chicago

Mid-Ohio

Road America

Vancouver

Laguna Seca

Gateway

Houston

Surfers Paradise

Fontana

Slutställning

Resultat

2000 i Australien
2000 i Brasilien
2000 i Japan
2000 i Kanada
2000 i USA
Champ Car-säsonger
Motorsportevenemang 2000